Melford steht für: 

 Long Melford ein Ort in Suffolk, Großbritannien: 

Melford  ist der Familienname folgender Personen:

 George Melford (1877–1961), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 Myra Melford (* 1957), US-amerikanische Jazzmusikerin